Petróvich puede hacer referencia a:

 Elena Petrovich Niegos (1873-1952), reina de Italia.
Iván Petróvich Pavlov (1894-1936), fisiólogo ruso, premio Nobel de Medicina en 1904.
Mijaíl Petróvich Petrov (1897-1941), militar soviético.
Nikita Petróvich Panin (1770-1837), diplomático ruso.
Noah Petróvich Adamia (1917-1942), francotirador soviético.
 Román Petróvich Románov (1896-1978), príncipe ruso.
 Vladímir Petróvich Svirídov (1897-1963), militar soviético.
 Yevgeni Petróvich Fiódorov (1911-1993), militar soviético.